CT Paraná es el nombre de los siguientes buques de guerra, ambos con el número D-29:
 CT Paraná (1961), destructor de la clase Fletcher (USS Cushing).
 CT Paraná (1989), fragata de la clase García (USS Sample).
Paraná